

Zoologie
Anaconda peut désigner :
 anaconda, nom qui désigne trois espèces de serpents semi-aquatiques, de l'ordre des ophidiens : ce sont de grands boas « constrictor », du genre Eunectes, vivant en Amérique du Sud et se nourrissant de mammifères et d'oiseaux.

Fiction 

série de films d'horreur américains
 Anaconda, le prédateur (1997), de Luis Llosa ;
 Anacondas : À la poursuite de l'orchidée de sang ou Anaconda 2 (2004), de Dwight H. Little ;
 Anaconda 3 : L'Héritier (2008), de Don E. FauntLeroy ;
 Anaconda 4 : Sur la piste du sang (2009), de Don E. FauntLeroy ;

autres
 Anaconda, conte écrit par l'auteur uruguayen Horacio Quiroga (1921) ;
 Angela Anaconda, série d'animation canadienne ;
 Anaconda, chanson de Nicki Minaj sortie en 2014.

Opération Anaconda 
Anaconda peut désigner :
 Plan Anaconda, stratégie de l'Union des États-Unis contre les Confédérés, durant la Guerre de Sécession ;
 Opération Anaconda en Guyane (2002), opération de gendarmerie en Guyane française ;
 Opération Anaconda (2002), opération américaine dans le but de détruire les forces talibanes dans la vallée de Shahi Kot, en Afghanistan.

Autres 
Anaconda peut aussi désigner :
 Anaconda, personnage de l'Univers Marvel ;
 Anaconda, ville du Montana, aux États-Unis ;
 Anaconda, montagnes russes du parc Walygator (anciennement Big Bang Schtroumpf, Walibi Schtroumpf et Walibi Lorraine) de Maizières-Lès-Metz en Lorraine ;
 Anaconda, montagnes russes en métal du parc Kings Dominion, situé à Doswell, aux États-Unis ;
 Anaconda, en informatique, installeur de distributions GNU/linux, dérivées de Red Hat (Fedora) et sur certains dérivés de Gentoo ;
 Anaconda, en informatique, distribution libre et open source des langages de programmation Python et R ;
 Anaconda Copper, premier producteur mondial de cuivre au début du  ;
 Anaconda Vice, au catch, technique d'étranglement ;
 Colt Anaconda, revolver de calibre .44 Magnum.